Le terme Animasia peut faire référence à :

 Animasia, une émission de télévision ;
 Animasia, un festival des cultures asiatiques en Gironde.